Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1853.

Senatoren

Quellen 
 Staats- und Adresshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1853, S. 1–4

1853
1853